Sant'Urbano — comuna italiana do Vêneto
 Godega di Sant'Urbano — comuna italiana do Vêneto
 Sant'Urbano a Campo Carleo — igreja

Desambiguações de topônimos